Ву́лиця Каблуко́ва — назва вулиць у різних населених пунктах країн колишнього СРСР.

Вулиця Каблукова — вулиця у Горлівці.

 Вулиця Каблукова — колишня назва вулиці Віталія Скакуна у Києві.

Вулиця Каблукова — вулиця в Алмати.

Вулиці, названі на честь людей